Гамбузія (Gambusia) — великий рід риб родини Пецилієвих (ряд Коропозубих, Cyprinodontiformes). Мешкають у прісних і солонуватих водах Північної Америки. Типовим видом є гамбузія кубинська, Gambusia punctata). Представники роду штучно розводяться у ставках з метою боротьби із личинками комарів.

Види 
Згідно із FishBase містить 43 види:
 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) — Гамбузія західна
 Gambusia alvarezi Hubbs & Springer, 1957 — Гамбузія жовтопера
 Gambusia amistadensis Peden, 1973, вимерлий вид.
 Gambusia atrora Rosen & Bailey, 1963 — Гамбузія чорнопера
 Gambusia aurata Miller & Minckley, 1970 — Гамбузія золота
 Gambusia baracoana Rivas, 1944
 Gambusia beebei Myers, 1935
 Gambusia bucheri Rivas, 1944
 Gambusia clarkhubbsi Garrett & Edwards, 2003
 Gambusia dominicensis Regan, 1913 — Гамбузія домініканська
 Gambusia echeagarayi (Alvarez, 1952)
 Gambusia eurystoma Miller, 1975 — Гамбузія білорота
 Gambusia gaigei Hubbs, 1929
 Gambusia geiseri Hubbs & Hubbs, 1957
 Gambusia georgei Hubbs & Peden, 1969, вимерлий вид
 Gambusia heterochir Hubbs, 1957
 Gambusia hispaniolae Fink, 1971
 Gambusia holbrooki Girard, 1859 — Гамбузія східна
 Gambusia hurtadoi Hubbs & Springer, 1957
 Gambusia krumholzi Minckley, 1963
 Gambusia lemaitrei Fowler, 1950
 Gambusia longispinis Minckley, 1962
 Gambusia luma Rosen & Bailey, 1963
 Gambusia manni Hubbs, 1927
 Gambusia marshi Minckley & Craddock, 1962
 Gambusia melapleura (Gosse, 1851) — Гамбузія смугаста
 Gambusia monticola Rivas, 1971
 Gambusia myersi Ahl, 1925
 Gambusia nicaraguensis Günther, 1866 — Гамбузія нікарагуанська
 Gambusia nobilis (Baird & Girard, 1853)
 Gambusia panuco Hubbs, 1926
 Gambusia pseudopunctata Rivas, 1969
 Gambusia punctata Poey, 1854 — Гамбузія кубинська
 Gambusia puncticulata Poey, 1854 — Гамбузія карибська
 Gambusia regani Hubbs, 1926
 Gambusia rhizophorae Rivas, 1969 — Гамбузія мангрова
 Gambusia senilis Girard, 1859
 Gambusia sexradiata Hubbs, 1936
 Gambusia speciosa Girard, 1859
 Gambusia vittata Hubbs, 1926
 Gambusia wrayi Regan, 1913
 Gambusia xanthosoma Greenfield, 1983
 Gambusia yucatana Regan, 1914
 Gambusia zarskei Meyer, Schories & Schartl, 2010

Література 

Пецилієві
Роди риб